El término rasgo (de rasgar) puede referirse:

 en la escritura, a un rasgo;

 a un chiste;
 a una gesta;
 a una facción del rostro;
 a una peculiaridad, propiedad o nota distintiva;
 en la psicología, a los rasgos de personalidad.

Otros usos
 a un rasgo fonético distintivo, un rasgo diferencial, rasgo distintivo, rasgo pertinente o rasgo relevante, un elemento constitutivo de un fonema";
 a una teoría del rasgo;
 a los rasgos de deformación planar o PDF (planar deformation features), planos en materiales vítreos dispuestos de forma paralela.
 al programa de televisión Rasgos, emitido en España en 1982.

Notas